Расим Самед оглы Эфендиев (; 1928—2010) — советский и азербайджанский учёный-искусствовед, доктор искусствоведения, профессор, член корреспондент АН АзССР (1989), действительный член Академии наук Азербайджана (2001). Директор Института архитектуры и искусства НАН Азербайджана (1996—2010).

Биография 
Родился 30 октября 1928 года в городе Газах  Азербайджанской ССР.

С 1944 по 1950 год обучался в Азербайджанском художественном училище имени Азима Азимзаде, который окончил с отличием. С 1950 по 1955 год обучался на факультете теории и истории искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина АХ СССР.

С 1955 по 1965 год на научно-исследовательской работе в Азербайджанском государственном музее искусств в должности —заведующего отделом восточного и азербайджанского искусства. 

С 1965 по 2010 год на научной и исследовательской работе в Институте архитектуры и искусства АН АзССР — НАН Азербайджана в должностях: с 1965 по 1969 год — младший научный сотрудник, с   1969 по 1984 год — старший научный сотрудник, с 1984 по 1995 год — заведующий отделом и одновременно — заместитель директора по науке, с 1996 по 2010 год — директор этого научного института.

Научно-педагогическая деятельность и вклад в науку 
Основная научно-педагогическая деятельность Р. С. Эфендиева была связана с вопросами в области искусствоведения, занимался исследованиями в области анализа народного искусства и культуры Армении и определения их значения и места в истории национально-культурного развития. Р. С. Эфендиев занимался поиском армянских памятников в области искусства которые хранятся в частных коллекциях и музеях мира.

В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Азербайджанский костюм XVI-XVIII вв.», в 1972 году после защиты диссертации ему была присвоена учёная степень доктор искусствоведения по теме: «Декоративно-прикладное искусство Азербайджана (XII-начало XIX в.)». В 1980 году Высшей аттестационной комиссией СССР ему было присвоено учёное звание профессор. В 1989 году избран член-корреспондентом АН АзССР, а в 2001 году был избран — действительным членом Академии наук Азербайджана. Р. С. Эфендиевым было написано более двухсот научных работ, в том числе монографий и тридцати книг.

Библиография 
Саттар Бахлул-заде / Авт. текста Расим Эфенди. - Москва : Сов. художник, 1959. - 67 с.
Азербайджанский костюм XVI-XVIII вв. / Р. С. Эфендиев ; Акад. художеств СССР. Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. - Ленинград : [б. и.], 1961. - 14 с.
Азербайджанский костюм / Азербайдж. гос. музей искусств им. Р. Мустафаева. - Баку : [б. и.], 1963. - 34 с. 
Ювелирное искусство Азербайджана. - Баку : [б. и.], 1964. - 26 с.
Тогрул Нариманбеков / Расим Эфенди. - Москва : Советский художник, 1966. - 19 с.
Ваджия Самедова / Р. Эфендиев. - Москва : Сов. художник, 1970. - 64 с.
Декоративно-прикладное искусство Азербайджана (XII-начало XIX в.) / АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. - Баку : Элм, 1972. - 41 с.
Каменная пластика / Расим Эфендиев. - Баку : Язычы, 1983. - 46 с.
Народное искусство Азербайджана. - Баку : Ишыг, 1984. - 203 c.
Каменная пластика Азербайджана. - Баку : Ишыг, 1986. - 114 c

Примечания 

Искусствоведы СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина